32. længdegrad kan henvise til:

 32. vestlige længdekreds
 32. østlige længdekreds